Yehcheng kan syfta på:

 Ye, Hebei, en historiska kinesisk stad.
 Kargilik, ett härad i Xinjiang i Kina.
 

WP:Projekt Kina